
Plusieurs villes possèdent une rue Linné :

Rue Linné à Bruxelles

Rue Linné à Montbéliard
 Rue Linné à Paris
 Rue Linné à Nantes
 Rue Linné à Fort-Mahon-Plage

Notes et références

Voir aussi 
 

Linné
Nommé en hommage à Carl von Linné